Gik ist der Familienname von:
 Jewgeni Jakowlewitsch Gik (1943–2016), russischer Schachspieler und Schachbuchautor

GiK steht für:
 Geschichte in Köln, historische Fachzeitschrift

Abkürzung